Капитанската дъщеря може да се отнася за:

 Капитанската дъщеря, повест от Александър Сергеевич Пушкин
 Капитанската дъщеря (опера), опера от Цезар Кюи
 Капитанската дъщеря (филм, 1958), съветска историческа драма
 Капитанската дъщеря (филм, 1978), съветска историческа драма
 Капитанската дъщеря (филм, 2012), съветска историческа драма
 Капитанската дъщеря (сериал), италиански сериен телевизионен филм от 2010 г.